

Geografia

Germania 
 Schmitten im Taunus – comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Schmitten – frazione di Bergisch Gladbach, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Ober-Schmitten – ex comune ora frazione di Nidda, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Unter-Schmitten – ex comune ora frazione di Nidda, città nel distretto di Darmstadt (Assia)

Svizzera 
 Schmitten – comune nel distretto della Sense (Canton Friburgo)
 Schmitten – comune nella regione Albula (Canton Grigioni)
 Seewis-Schmitten – frazione di Seewis im Prättigau, comune nel distretto di Prettigovia/Davos (Canton Grigioni)